Joannes Florentius a Kempis (1635-après 1711), un compositeur baroque bruxellois ;
 Nicolaus à Kempis (?-1676), un compositeur baroque bruxellois ;
 Thomas a Kempis (1380-1471), un moine chrétien.